Монтемор-у-Нову — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Эвора.
 Монтемор-у-Нову — средневековый замок во фрегезии Носса-Сеньора-да-Вила города Монтемор-у-Нову округа Эвора Португалии.